Résultats détaillés de l'édition 1984 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Tchécoslovaque Ivan Lendl chez les hommes et par l'Américaine d'origine tchécoslovaque Martina Navrátilová chez les femmes.

Faits marquants 
Disputant sa cinquième finale de Grand Chelem et sa deuxième à Roland-Garros, Ivan Lendl est toujours à la recherche d'un premier titre dans un tournoi majeur. Après avoir perdu les deux premiers sets face à l'Américain John McEnroe, il remonte une situation désespérée pour s'imposer. C'est alors le déclic dans sa carrière et il domine le circuit masculin au cours des trois années suivantes. Pour John McEnroe, cette finale reste par la suite la seule qu'il dispute à Roland-Garros, tournoi qu'il ne parvient donc jamais à remporter.

Dans le tableau féminin, Martina Navrátilová l'emporte pour la deuxième et dernière fois en simple, venant à bout de la tenante du titre Chris Evert, déjà victorieuse à cinq reprises.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Jimmy Connors.
 Le Prix Orange est décerné au Français Christophe Roger-Vasselin.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1984 de l'ATP
 L'Empire de la perfection, documentaire de 2018

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1984
France
France
Tennis en France en 1984
Tennis en mai 1984
Tennis en juin 1984